El Condado de Cleburne es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Cleburne (Alabama)
 Condado de Cleburne (Arkansas)